AKJ peut désigner :
 L', un aéroport régional du Japon, selon le code AITA des aéroports ;
 Akhand Kirtani Jatha, une obédience au sein du sikhisme.

Code IATA des aéroports